

Смолдзіно — гміна в Слупському повіті Поморського воєводства
 Смолдзіно — село в гміні Смолдзіно Слупського повіту Поморського воєводства
 Смолдзіно — село в гміні Пшодково Картузького повіту Поморського воєводства